Reise nach Jerusalem steht für:
 Reise nach Jerusalem, Gesellschaftsspiel
 Reise nach Jerusalem (2003) (Пътуване към Йерусалим), bulgarischer Spielfilm von Ivan Nitchev 
 Reise nach Jerusalem (2018), deutscher Spielfilm von Lucia Chiarla 
 Reise nach Jerusalem (Spielshow), Spielshow mit Verena Kerth auf RTL2 (2005)
 Reise nach Jerusalem – Kudüs’e seyahat, Lied von Sürpriz (1999)